Šebalj je hrvatsko prezime.

Poznati nositelji prezimena 
 Ivan Šebalj (1940. – 1999.), hrvatski atletičar
 Ivan Šebalj (1912. – 2002.), hrvatski slikar
 Ivica Šebalj (1960. – 1995.), hrvatski boksač
 Juraj Šebalj (1976. - ), rally vozač
 Mato Šebalj, (1947. -), rally suvozač
 Marin Šebalj (1984. -), rukometaš

Podrijetlo prezimena
Pretpostavlja se da prezime potječe iz Gorskog kotara (Prezid) odkud se naseljava u Liku (Križpolje) i okolica da bi kasnije raselili po ciejelo Hrvatskoj i svijetu.

Povijesni izvori o prezimenu Šebalj
Danas značajnije naseljavaju Zagreb, Glibodol, Schaffhausen (Švicarska), Aichach (Njemačka),Stuttgart (Njemačka)

Grb

Izvori

 Hrvatska prezimena